

Astronomia
 4765 Wasserburg – asteroide della fascia principale

Geografia

Wasserburg, oggi Wasserbourg – comune dell'Alsazia

Wasserburg am Inn – città della Baviera
 Wasserburg (Bodensee) – comune della Baviera